Котастла има више значења:

 Општина Котастла (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Котастла (Котастла, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику